Сегунда 1951/1952 () — 21-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 32 команды.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Турнир на повышение

Результаты матчей

Турнир на вылет

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1951/52 на lafutbolteca.com  

1951/1952
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1951 году
Спорт в Испании в 1952 году